Ifalukellidae är en familj av koralldjur. Ifalukellidae ingår i ordningen Alcyonacea, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ifalukellidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Ifalukellidae